Нил Джонсон (, род. , Саутгемптон) — австралийский клипмейкер и кинорежиссёр, родившийся в Великобритании. Режиссировал клипы музыкальных групп U2, Manowar, Cradle of Filth, Cathederal, Gamma Ray, Midnight Oil, Mortification, Pain, Paradise Lost, Rhapsody of Fire, Stryper и многих других. Режиссировал DVD Wacken Open Air в 1999 и 2000 годах. С 2001 года активно сотрудничает с хэви-метал группой Manowar, режиссируя все их видеоклипы и DVD.

Нил является большим поклонником тяжелой музыки, а также был вокалистом групп Screams of Chaos, The Extreme Truth и Godspeed.

Фильмография 
 1997 — Demons In My Head
 2000 — To Become One
 2005 — Battlespace
 2006 — March of the Nephilim
 2007 — Bipolar Armageddon
 2009 — Humanity’s End

Кинорежиссёры Великобритании
Персоналии по алфавиту
Кинорежиссёры Австралии
Режиссёры видеоклипов Австралии